Albumy numer jeden w roku 2000 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2000 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2000 (Węgry)

Zobacz też